Hrvatska demokratska zajednica steht für folgende politische Parteien:

 Hrvatska demokratska zajednica, Partei in Kroatien (Kroatische Demokratische Union, HDZ)
 Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, Partei in Bosnien und Herzegowina (Schwesterpartei der kroatischen HDZ)
 Hrvatska Demokratska Zajednica 1990, Partei in Bosnien und Herzegowina (Splitterpartei der ursprünglichen bosnischen HDZ)